Диоге́н Лаэ́ртский () — позднеантичный историк философии, живший предположительно во II—III веках.

Проблема личности 
Никаких данных о личности и биографии Диогена Лаэртского не сохранилось. Неизвестны даже даты его жизни; приблизительная биографическая датировка возможна лишь на основании его сочинения и предположительно указывает на конец II — начало III века нашей эры.

Определённо то, что он жил после писателей Секста Эмпирика (I—III в.), Плутарха (около 46—127 годов) и Эпиктета (около 50—138 годов), которых Диоген упоминает, и до писателя Стефана Византийского (VI в.), который цитирует трактат Диогена.

У Диогена нет отсылок на греческих писателей 2-й половины II века, таких как Лукиан Самосатский, Полиэн, Павсаний (географ) или Афиней, упоминаний знаменитого римского императора-философа, покровителя греческой философии Марка Аврелия (правил в 161—180 годах), что говорит о том, что труд Диогена создан в 140—150-х годах.
Ничего не говорит Диоген и о философах неоплатонической школы, возникшей в середине III века, — Плотине, Порфирии, Ямвлихе и других, следовательно, вряд ли труд Диогена был написан позднее середины III века.

Столь же загадочно и его географическое происхождение (возможно, он уроженец Киликийской Лаэрты).

Нельзя исключить, что мы имеем дело не с реальным именем, а с псевдонимом, заимствованным из гомеровского эпоса: и  (рождённый от Зевса), и  (сын Лаэрта) — эпитеты Одиссея.

О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов 

Именем Диогена Лаэртского подписан эллинистический трактат римского времени, излагающий биографии и воззрения античных мыслителей, начиная с архаической эпохи (Фалес, Солон) и вплоть до конца III века до нашей эры.
Трактат написан для некоей неназванной по имени «истинной любительницы Платона» (III, 47).
Отсутствие в посвящении имени женщины, которой посвящён трактат, может говорить об очень высоком положении этой женщины, а учитывая датировку трактата (140—150-е года), можно предполагать, что речь идёт о Фаустине Старшей — жене императора Антонина Пия, которая отличалась как мудростью, так и легкомыслием, что вполне соответствует трактату Диогена, совмещающего в себе важнейшие сведения о греческой философии с легкомысленными анекдотами о философах.

В самом начале сочинения Диоген приводит мнение, которое считает глубоко ошибочным, что занятия философией восходят к неэллинским жрецам древних для него религий. Первым философом Диоген называет Пифагора. Фалеса же, учителя Анаксимандра, он именует лишь мудрецом. Вообще же было два начала философии — ионийское и италийское. Философов он разделяет на скептиков () и догматиков ().

Трактат состоит из 10 книг, включающих 82 биографии:
 1 кн. Вступление: начало философии (Мусей, Лин), преемственности и школы в философии, мудрецы (Фалес, Солон, Хилон, Питтак, Биант Приенский, Клеобул, Периандр, Анахарсис, Мисон, Эпименид, Ферекид)
 
 2 кн. Анаксимандр, Анаксимен, Анаксагор, Архелай, Сократ и другие философы — сократики, в том числе философы киренской, мегарской и эретрийской школ

 3 кн. Платон

 4 кн. Спевсипп, Карнеад, Ксенократ, Крантор, Аркесилай, Бион Борисфенит, Лакид из Кирены и другие философы — академики

 5 кн. Аристотель и другие философы — перипатетики

 6 кн. Антисфен, Диоген Синопский и другие философы — киники

 7 кн. Зенон, Хрисипп и другие философы — стоики

 8 кн. Пифагор, Эмпедокл, Филолай и другие философы — пифагорейцы

 9 кн. Гераклит, Ксенофан, Левкипп, Демокрит, Парменид, Мелисс, Протагор, Пиррон и другие философы разных школ, в том числе элеаты, атомисты, софисты, скептики

 10 кн. Эпикур и философы эпикурейской школы

Диоген не стремится ни к хронологической связности материала, ни к его систематическому изложению, ни даже к фактической достоверности, хотя излагает материал, в большинстве случаев, фактически достоверно, систематически и на протяжении первых семи книг хронологически связно. Важнейшим критерием для него, как и для многих других эллинистических авторов, является пестрота () — разнообразие и живость подачи сведений. Об одних философах (о Платоне, стоиках, скептиках, эпикурейцах) Диоген пишет достаточно подробно, о других — вскользь. Изложение воззрений мыслителей перемежается у него занятными биографическими анекдотами (в том числе и явно легендарными, и даже непристойными), фантастическими «письмами» философов известным историческим лицам, а также стихотворными эпиграммами, часто — довольно язвительными.

Несмотря на то, что метод и стиль Диогена весьма далек от современных представлений о научном изложении (однако сочинение его обильно снабжено современным научным аппаратом — ценнейшими ссылками, цитатами и библиографическими списками), историко-философская ценность его трактата велика. Мы находим у него, к примеру, целый ряд изречений Гераклита, неизвестных из других источников, уникальный список несохранившихся трудов Демокрита, ценные текстологические сведения о сочинениях Платона, достаточно внятное изложение логики и этики ранних стоиков. Кроме того, трактат Диогена сам по себе является важным памятником позднеантичного «пёстрого» стиля исторической мысли, стоящим в одном ряду с «Пирующими софистами» Афинея, «Пёстрыми рассказами» Элиана, «Строматами» Климента Александрийского, «Эклогами» Иоанна Стобея, «Аттическими ночами» Авла Геллия и «Сатурналиями» Макробия.

Литература 
 В серии «Loeb classical library» книга издана в 2 томах (№ 184, 185)

Русские переводы:
 Диоген Лаертский. Жизнь, учение и изречения мужей, прославившихся в философии. / Пер. Е. Шмидт-фон-дер-Лауниц. Ревель, 1898. 98 стр. (частичный перевод)
 Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. / Пер. и прим. М. Л. Гаспарова. Общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева. (Серия «Философское наследие»). М., Мысль, 1979. 624 стр.
 2-е изд., испр. М.: Мысль. 1986. 570 стр. 100000 экз. переиздавался: 1995, 1998, 2009.
 Книга VI. / Пер. И. М. Нахова. // Антология кинизма. М., 1984. 2-е изд. М., 1996. С. 46-82.

Исследования:
 Лосев А. Ф. Диоген Лаэрций — историк античной философии. — М.: Наука, 1981. — 192 стр. — (Из истории мировой культуры). — 100000 экз.
 Тихонов, Вячеслав Анатольевич. Датировка трактатов Диогена Лаэртского и Секста Эмпирика в контексте греческой литературы эпохи «второй софистики»

Примечания

Ссылки 

 
 
 Греческий текст 
 О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов , на сайте psylib.ukrweb.net по книге: [Пер. М. Л. Гаспарова; Ред. тома и авт. вступ. ст. А. Ф. Лосев]; АН СССР, Ин-т философии. — 2-е изд., испр. — М.: Мысль, 1986.

Древнегреческие философы
Философы Древнего Рима
Историки философии
Историки по алфавиту
Эллинистическая философия
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Древнегреческие историки
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Писатели II века
Поэты Палатинской антологии